Army Research Laboratory ( ARL ) - Исследовательская лаборатория сухопутных войск США. Головной офис ARL находится в Лабораторном центре Адельфи (ALC) в Адельфи, штат Мэриленд. Крупнейший центр лаборатории находится на Абердинском испытательном полигоне, штат Мэриленд. Другие основные местоположения ARL включают Исследовательский парк Треугольник, Северная Каролина, Ракетный полигон White Sands, Нью-Мексико, Орландо, Флорида, и , Исследовательский центр Огайо и Лэнгли, Вирджиния. 

В дополнение к Военно-исследовательскому управлению, ARL имеет шесть технических управлений: 

 Вычислительные и информационные науки 
 Человеческие исследования и инженерия 
 Датчики и электронные приборы 
 Живучесть / Анализ Летальности 
 Технология автомобиля 
 Исследования оружия и материалов

История 
До формирования ARL у армии Соединенных Штатов были исследовательские центры, построенные в 1820 году, когда лаборатория в Уотертауне, штат Массачусетс, изучала пиротехнику и водонепроницаемые бумажные картриджи. Этот объект превратился бы в Лабораторию Материаловедения. Большая часть военных исследований перед Второй мировой войной проводилась  военными, но в 1945 году армия опубликовала политику, подтверждающую необходимость гражданского научного вклада в военное планирование и производство оружия.  Невоенное участие до этого времени было частым; однако методы внесения вклада в технологии ведения войны были ограниченными и случайными. 11 июня 1946 года было создано новое научно-исследовательское подразделение Генерального штаба военного департамента; однако из-за внутренних сил в вооруженных силах, которые поддерживали традиционную структуру технической службы, дивизия была закрыта. В течение следующих четырех десятилетий произошли различные реорганизации, в результате которых многие организации стали управлять исследованиями и разработками армии.  Часто командиры этих организаций были сторонниками реорганизации, в то время как некоторые руководители среднего звена были против изменений.

Реорганизация 
ARL представляет собой реализацию меморандума от 6 января 1989 г. от Командующего LABCOM, в который рекомендовал объединить корпоративные лаборатории в единую организацию. В рамках перестройки и закрытия базы 1989/1991 гг. Объединенные исследовательские центры будут расположены в основном в лабораторном центре Адельфи и на полигоне Абердина. Это также переместит большинство операций на MTL в APG. Федеральная консультативная комиссия рассмотрела и приняла создание ARL в 1992 году.

Директораты

Армейский исследовательский офис 
Армейский исследовательский офис (ARO), расположенный в Research Triangle Park, финансирует заочные фундаментальные исследования, то есть исследования в сторонних академических и промышленных организациях, предоставляя гранты как отдельным следователям, так и связанным с университетами исследовательским центрам, а также программы аутрич.

Вычислительные и информационные науки 
Дирекция вычислительных и информационных наук (CISD) является ведущей организацией армии США по исследованиям и разработкам современных электронных систем. Эти исследования посвящены возможностям анализа, распространения и усвоения реальной или смоделированной оцифрованной информации о полях сражений. В дополнение к цифровым военным инициативам в различных центрах под эгидой ARL проводятся исследования в области высокопроизводительных вычислений. Использование суперкомпьютеров для математического моделирования вместо массового производства может привести к сохранению людских и физических ресурсов. Дирекция является ключевым игроком Международного технологического альянса совместно с дирекциями SEDD и HRED.

Человеческие исследования и инженерия 
Дирекция по исследованиям и разработкам (HRED) Армейской научно-исследовательской лаборатории армии США является основной военной исследовательской организацией в области человеческого фактора. HRED проводит обширную программу научных исследований и технологий, направленных на оптимизацию характеристик солдата и взаимодействия солдат с машиной, чтобы максимизировать эффективность на поле боя. HRED также выполняет аналитическую миссию, которая обеспечивает армию лидерством по человеческому фактору, чтобы гарантировать, что требования к производительности солдата должным образом учитываются при разработке технологий и проектировании систем. HRED координирует технологии в армии, других службах и их лабораториях, промышленности и научных кругах, чтобы использовать возможности фундаментальных и прикладных исследований на благо армии.

Датчики и электронные приборы 
Дирекция по датчикам и электронным устройствам (SEDD) - это группа, занимающаяся производством оборудования от микросхем до полностью интегрированных систем. SEDD также помогает разрабатывать датчики и электронные устройства, которые становятся важной частью современной войны. Другие компоненты этого управления включают в себя: многофункциональное радиочастотное оборудование, автономное зондирование, генерацию и управление мощностью, а также алгоритмы обработки сигналов. Одним из лучших способов защитить солдата является разработка автономных систем зондирования для всех видов деятельности, от сбора разведывательных данных до ведения военных действий.

Живучесть / Анализ Летальности 
Дирекция по выживаемости / анализу летальности (SLAD) является основным центром экспертизы в отношении живучести, летальности и уязвимости всех армейских систем по всему спектру угроз на поле боя: баллистической, радиоэлектронной борьбы, информационных операций, а также ядерных, биологических и химических веществ. военное дело. Миссия SLAD - помогать разработчикам технологий и систем в оптимизации системного дизайна и предоставлять аналитические данные оценщикам и лицам, принимающим решения в армии и министерстве обороны.

Технологии военного транспорта 
Управление транспортных технологий (VTD) Научно-исследовательской лаборатории армии США занимается исследованиями и разработкой движителей и конструкции транспортных средств. Кроме того, VTD проводит аналитические и практические эксперименты в области анализа нагрузок, структурной динамики, аэроупругости, структурной акустики и снижения вибрации. VTD делает наземные боевые машины легче, надежнее, безопаснее и экономичнее. Воздушные боевые машины, такие как вертолет, изучаются для уменьшения вибрации, вызванной роторами. Металлические материалы разработаны для повышения прочности и уменьшения коррозии благодаря использованию композитов. Подразделениями VTD являются «Нагрузки и динамика», «Строительная механика», «Системы двигателя и трансмиссии», «Компоненты двигателя» и «Беспилотные транспортные средства».

Исследования оружия и материалов 
Научно-исследовательская лаборатория вооружения и материаловедения (USRD) Армейской научно-исследовательской лаборатории является основной организацией армии США, занимающейся исследованиями и разработками в области технологий оружия и материалов. Управление отвечает за то, чтобы пули проникали дальше, а баллистические жилеты были прочнее. Хотя эти интересы могут показаться противоположными, цель состоит в том, чтобы повысить выживаемость солдата. В ОМУ изучаются традиционные вооружения, а также современные системы баллистической защиты. Это управление особенно связано с VTD для производства более безопасных транспортных средств, включая самолеты. Одним из аспектов обязанности этого директората по анализу является оценка военных технологий с экономической точки зрения с целью снижения общих системных затрат.

Федеративные Лаборатории 
Начиная с 1996 г. Армейская исследовательская лаборатория заключила инновационные соглашения о сотрудничестве с промышленными и академическими партнерами с целью создания "федеративных лабораторий" или "FedLabs". Первые три FedLabs были в Advanced Display, Advanced Sensors и Telecommunications. Каждый FedLab был крупным консорциумом компаний, университетов и некоммерческих организаций, с общим лидером промышленности и лидером ARL. Соглашения о сотрудничестве, формирующие FedLabs, были несколько необычны, так как ARL был не просто спонсором исследований, а активным участником консорциума.   Первые три FedLabs получили награду National Performance Award в 1999 году от тогдашнего вице-президента Эла Гора.

Совместные технологические и исследовательские альянсы 
Совместные технологические и исследовательские альянсы - партнерские отношения между армейскими лабораториями и центрами, частной промышленностью и научными кругами для проведения исследований и разработки технологий, предназначенных для армии США. Партнерства финансируются армией США.  

 Объединенный исследовательский альянс по кибербезопасности (CSCRA) 
 Материалы в экстремальных динамических средах Collaborative Research Alliance 
 Мультимасштабное мультидисциплинарное моделирование электронных материалов Collaborative Research Alliance

См. также 

 Альянс совместных исследований (CRA) «Интернет боевых вещей» (IoBT) 
 Интеллектуальная модель оружия

Примечания

Ссылки 

 Сайт научно-исследовательской лаборатории армии 
 Historic American Engineering Record       

Военные технологии
Наука в США
Страницы с непроверенными переводами
Воинские части и формирования, созданные в 1992 году